Die Football League Championship 2013/14 war die zehnte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 22. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Die Saison begann am 3. August 2013 und endete am 3. Mai 2014. Als Aufsteiger kamen Doncaster Rovers, Bournemouth und Yeovil Town dazu. Aus der Premier League abgestiegen waren in der Vorsaison Wigan Athletic, der FC Reading und die Queens Park Rangers, die das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Teilnehmer / Spielstätten

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Play-off-Spiele 
1 Sieg nach Verlängerung

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website des Football League Championship (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen auf weltfussball.de
 England 2013-14 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14